Kleine Fische, große Fische steht für:

 Kleine Fische, große Fische (1992), französische Filmkomödie von Cédric Klapisch 
 Ein starkes Team: Kleine Fische, große Fische, Folge der Fernsehfilmreihe „Ein starkes Team“ (2001)
 Klara Sonntag – Kleine Fische, große Fische, Folge der Fernsehfilmreihe „Klara Sonntag“ (2021) 
 Kleine Fische, große Fische, Folge der Serie Hubert und Staller (2011)

Siehe auch:
 Große Fische, kleine Fische, deutscher Fernsehfilm von Jochen Alexander Freydank (2015)